XRY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto La Parra, Jerez de La Frontera, Spagna